Bourgue est un patronyme porté notamment par :

 Clément Bourgue (1999-), tireur sportif français ;
 Daniel Bourgue (1937-2023), corniste français ;
 Mathias Bourgue (1994-), joueur de tennis professionnel français ;
 Maurice Bourgue (1939-), hautboïste, chef d'orchestre et compositeur français.